Gonda László (1831–1872) tanár, református lelkész, országgyűlési képviselő
 Gonda László (1853–1921) színész
 Gonda László (?–?) táncművész
 Gonda László (1910–1985) történész
 Gonda László (1948-) gépészmérnök, a 2006 őszi kormányellenes tüntetések fő szervezőjének, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 vezetője
 Gonda László (1963–2010) újságíró
 Gonda László (1977) zongorista
 Gonda László (1988–) sakkozó, nemzetközi nagymester